Грант може да се отнася за:

 Грант (субсидия), парична субсидия за подпомагане или реализация на определен проект.
 Хора
 Мелвин Грант (?), британски художник
 Хю Грант (р. 1960), британски актьор
 Юлисис Грант (1822-1885), американски офицер и политик
 Окръзи в САЩ
 Грант (окръг, Арканзас)
 Грант (окръг, Индиана)
 Грант (окръг, Канзас)
 Грант (окръг, Кентъки)
 Грант (окръг, Минесота)
 Грант (окръг, Небраска)
 Грант (окръг, Ню Мексико)
 Грант (окръг, Северна Дакота)
 Грант (окръг, Оклахома)
 Грант (окръг, Орегон)
 Грант (окръг, Южна Дакота)
 Грант (окръг, Вашингтон)
 Грант (окръг, Западна Вирджиния)
 Грант (окръг, Уисконсин)
 Грант (окръг, Луизиана)